A 2015. évi Európa játékokon a műugrásban összesen 8 versenyszámot rendeztek. A műugrás versenyszámait június 18. és 21. között tartották.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 

Műugrás